Das Sweater Shop International Open 1996 war ein Snooker-Turnier der Saison 1995/96, das vom 16. bis 24. Februar im Link Centre von Swindon ausgetragen wurde. Erneut hatte das Turnier umziehen müssen, die südenglische Stadt war der sechste Austragungsort bei 12 Ausgaben der International Open.

Titelverteidiger John Higgins schaffte es zum zweiten Mal in Folge ins Finale. Er besiegte den Engländer Rod Lawler mit 9:3 und holte sich erneut den Titel. Nach dem 6-fach-Sieger Steve Davis war er damit der zweite Mehrfachsieger des Turniers.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt, 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. 8 Qualifikationsrunden wurden gespielt, um diese Teilnehmer zu ermitteln. Der Turniermodus blieb unverändert.

Finale

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in England
Swindon